Döhlen ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Döhlen (Auma-Weidatal), Ortsteil von Auma-Weidatal im Landkreis Greiz, Thüringen
 Döhlen (Beilrode), Ortsteil von Beilrode im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Döhlen (Freital), Stadtteil von Freital im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Döhlen (Großenkneten), Ortsteil von Großenkneten im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Döhlen (Jahnatal), Ortsteil von Jahnatal im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Döhlen (Kubschütz), Ortsteil von Kubschütz im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Döhlen (Markranstädt), Stadtteil von Markranstädt im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Döhlen (Neustadt an der Orla), Stadtteil von Neustadt an der Orla im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Döhlen (Probstzella), Ortsteil von Probstzella im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Döhlen (Seelitz), Ortsteil von Seelitz im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Döhlen (Zwenkau), Ortsteil von Zwenkau im Landkreis Leipzig, Sachsen